Lijst met locaties en de nummers 1 t/m 3 per seizoen.

Nederlands kampioenschap driebanden klein 1e klasse